A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1977-78-ban 18 csapat küzdött a bajnoki címért. Két év után ismét az Újpest lett a bajnok, azonban a régi játékosgárdából csak néhányan maradtak meg. A végig szoros versenyben csak egy pont előnyt tudott kiharcolni a Dózsa a kispestiek előtt, míg a harmadik az MTK-VM lett.

Bolívia legyőzésével a válogatott két kihagyott VB után, kijutott az 1978-as labdarúgó-világbajnokságra, a minél jobb felkészülés miatt a tavaszi idényt alig két hónap alatt játszották le a csapatok.

Végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Rothermel Ádám (15) – Viczkó Tamás (25), Dunai III Ede (32), Schumann Péter (26), Tóth József (32) – Zámbó Sándor (30), Tóth András (30) – Fazekas László (31), Törőcsik András (31), Fekete László (27), Nagy László (33).
Játszott még: Sarlós András (20), Kolár Endre (17), Kellner Jenő (16), Tóth Zoltán (15), Kerekes György (8), Kovács II József (6), Bodnár László (4), Bene Ferenc (3), Gyöngyösi János (2), Bodnár István, (1), Hegyi Gyula (1).
Edző: Várhidi Pál

Az ezüstérmes Bp. Honvéd játékosai
Gujdár Sándor (34) – Paróczai Sándor (34), Kocsis István (34), Nagy Antal (32), Varga I József (27) – Gyimesi László (30), Pál József (30), Pintér Sándor (31) – Bodonyi Béla (32), Kozma Mihály (30), Weimper István (32).
Játszott még: Lukács Sándor (23), Varga II József (17), Póczik József (11), Török József (7), Fejes Ferenc (2), Madarász István (1), Varga III István (1).
Edző: Tichy Lajos

A bronzérmes MTK–VM játékosai
Brünyi Béla (25) – Palicskó Tibor (32), Varga István (34), Egervári Sándor (24), Kovács János (19) – Kovács Béla (31), Turtóczki Sándor (30), Borsó János (34) – Koritár Lajos (29), Fülöp Ferenc (32), Morgós Gábor (32).
Játszott még: Aszalai Imre (20), Takács László (20), Burg László (16), Siklósi János (15), Pekker István (12), Gáspár József (9), Hornyák Béla (6), Krómer Árpád (6).
Edző: Mezey György

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 76. szezon - 1977–78

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok